У́жгородська ву́лиця — вулиця в деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Ужгород.

 Ужгородська вулиця — вулиця в місті Алмазна.
Ужгородська вулиця — вулиця в місті Берегове.
Ужгородська вулиця — вулиця в смт Великий Березний.
Ужгородська вулиця — вулиця в місті Горлівка.
Ужгородська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Ужгородська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
Ужгородська вулиця — вулиця в місті Заставна.
 Ужгородська вулиця — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Ужгородська вулиця — вулиця в місті Київ.
Ужгородська вулиця — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Ужгородська вулиця — вулиця в місті Львів.
Ужгородська вулиця — вулиця в місті Макіївка.
Ужгородська вулиця — вулиця в місті Мукачево.
Ужгородська вулиця — вулиця в місті Перевальськ.
Ужгородська вулиця — вулиця в місті Перечин.
 Ужгородська вулиця — вулиця в місті Рівне.
Ужгородська вулиця — вулиця в смт Розсипне.
Ужгородська вулиця — вулиця в місті Сокиряни.
Ужгородська вулиця — вулиця в місті Тячів.
 Ужгородська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Див. також 
 Ужгородська Набережна — вулиця в місті Хуст.
Ужгородський провулок

Вулиці